El término Cuautla puede referirse, en esta enciclopedia:

Lugares
 Municipio de Cuautla (Morelos)
 Cuautla (Morelos)
 Municipio de Cuautla (Jalisco)
 Cuautla (Jalisco)

En la historia de la guerra de la independencia
 Sitio de Cuautla, batalla en el estado de Morelos;

En el fútbol
 Club Deportivo Cuautla